Koprivna est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Koprivna, un village situé dans la municipalité de Modriča et dans la République serbe de Bosnie ;
 Koprivna, un village situé dans la municipalité d'Oštra Luka et dans la République serbe de Bosnie ;
 Koprivna, un village dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Koprivna, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Koprivna, une localité située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
 Koprivna, une localité située dans la municipalité de Šodolovci, comitat d'Osijek-Baranja ;
en Serbie
 Koprivna, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.

Voir aussi 
 Donja Koprivna
 Gornja Koprivna